El término Morir de amor puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 Morir de amor, una telenovela chilena producida por la Televisión Nacional de Chile (TVN), en 1985;
 Morir de amor, un tópico literario;
 Morir de amor, una canción de Kudai.
 Morir de amor, una serie de televisión argentina emitida por Telefe.